Курибаяси () — японская фамилия.

Известные носители:
Курибаяси, Минами (род. 1976) — певица.
Курибаяси, Тадамити (1891—1945) — генерал времён Второй мировой войны.